Raggmunkar é um prato da culinária da Suécia, cujo nome significa "panqueca de batatas".

Culinária da Suécia
sv:Raggmunk